

Toponymes

La Thuile, commune italienne de la Vallée d'Aoste

La Thuile, commune française de la Savoie
 La Thuilette, toponymie de la commune de Montsapey de la Savoie
 Une commune française de la Haute-Savoie porte le même nom, mais en un seul mot : Lathuile